Markov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Markov (* 1963), russisch-US-amerikanischer Violinist 
 Dmitri Markov (* 1975), weißrussisch-australischer Leichtathlet
 Goran Markov (* 1970), mazedonischer Fußballspieler und -trainer
 Helmuth Markov (* 1952), deutscher Politiker
 Walter Markov (1909–1993), deutscher Historiker und Widerstandskämpfer
 Mark Markov (* 1968), bulgarischer Tennisspieler 

Markov  steht für:
 Markov (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Hidden Markov Model, stochastisches Modell

Siehe auch:
 Markow
 Markowa
 Markhoff